Osoby noszące nazwisko Rexhepi
 Bajram Rexhepi (1954–2017) – kosowski lekarz i polityk
 Lum Rexhepi (ur. 1992) – fiński piłkarz

 Inne
 Stadiumi Rexhep Rexhepi – stadion piłkarski w Glogovacu